Die Saison 1997/98 war die 53. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

1997 98
Fußballsaison 1997/98